Ranjeva ist der Familienname folgender Personen:

 Marcel Ranjeva (* 1944), madagassischer Politiker
 Raymond Ranjeva (* 1942), madagassischer Jurist